Modena je nekdanje italijansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo v sezoni 1991. Nikoli niso uspeli osvojiti prvenstvenih točk, najboljšo uvrstitev moštva je dosegel Nicola Larini s sedmim mestom na moštveni prvi dirki za Veliki nagradi ZDA.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1991
Športna moštva, razpuščena leta 1991